Ja'far (trascritto anche Jafar e italianizzato in Giafar) può riferirsi a

Onomastica
Jafar  – nome proprio di persona arabo maschile

Personaggi fittizi
Jafar  – personaggio della serie Disney Aladdin

Persone
Ja'far ibn Abi Talib  – cugino primo del profeta Maometto
Giafar Ibn Muhammed  – generale arabo aghlabida, governò la Sicilia dall'875 all'878
Jawhar al-Siqilli  – (Giafar il siciliano) generale arabo nato in Sicilia, fondò Il Cairo
Giafar al-Kalbi I  – Emiro del periodo kalbita, governò la Sicilia dal 983 al 985
Giafar al-Kalbi II  – Emiro del periodo kalbita governò la Sicilia dal 998 al 1019
Ja'far al-Sadiq  – Imam sciita